Landtagswahlkreis Dessau, Stadt steht für folgende ehemalige Wahlkreise in Sachsen-Anhalt:

* Landtagswahlkreis Dessau, Stadt I
 Landtagswahlkreis Dessau, Stadt II